Schlanger :
 Judith Epstein Schlanger (1936-), philosophe et écrivain, franco-israélienne.
 Nathan Schlanger, archéologue français.
 Melanie Wright, née Schlanger (1986-), nageuse australienne.
Patronyme juif